XXIV чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (класс «А») проходил с января по июль 1961 года.

Турнир проводился в два этапа — предварительный (группами по круговой системе) и финальный (за 1-8 места) по двухкруговой системе турами.

В соревнованиях класса «А» приняло участие 16 команд из 7 союзных республик:
РСФСР (ЦСКА, «Буревестник» Москва, «Динамо» Москва, «Спартак» Грозный, «Спартак» Ленинград, СКА Ленинград, «Локомотив» Москва); УССР («Буревестник» Одесса, «Буревестник» Харьков, «Локомотив» Киев); ЛатССР (СКИФ Рига, СКА Рига); АзССР (СКИФ Баку), ГССР («Буревестник» Тбилиси), ЭССР («Калев» Таллин), КазССР («Буревестник» Алма-Ата).

Вновь не было равных волейболистам ЦСКА, не проигравшим ни одного матча. В борьбе за медали команды «Буревестник» Одесса и «Буревестник» Москва опередили рижский СКИФ лишь по разнице партий.

Предварительный этап 
По четыре лучших команды из каждой подгруппы выходят в финальный турнир за 1-8 места, остальные — в утешительный за 9-16.

I подгруппа

II подгруппа

Финальный этап

За 1-8 места

За 9-16 места 

Команда СКА Рига покидает класс «А» как вторая команда Латвийской ССР. В расширенный со следующего года до 24 команд класс «А» выходят по одному представителю республик, не имеющих пока представительства в дивизионе сильнейших — «Динамо» Ташкент, СКА Одесса, «Динамо» Душанбе, «Захмет» Ашхабад, «Алга» Фрунзе, «Динамо» Ереван, «Молдова» Кишинёв, «Динамо» Вильнюс, «Буревестник» Минск.

Призёры 
 ЦСКА (Москва): Николай Буробин, А. Журавлёв, Валерий Клигер, Виталий Коваленко, Георгий Мондзолевский, В. Фарбей, Нил Фасахов, Юрий Чесноков, Игорь Шмидт, Семён Щербаков, Евгений Яковлев, Г. Якушев. Тренер — Гиви Ахвледиани.

 «Буревестник» (Одесса): Марк Барский, Григорий Верх, А. Костюк, Эдуард Сафронов, Эдуард Сибиряков, Сергей Титарчук, Юрий Трофимов, Валерий Шнюков. Тренер — Бернард Щуровецкий.

 «Буревестник» (Москва): Дмитрий Воскобойников, Леонид Губенко, Борис Елисеев, А. Кармановский, Юрий Коваленко, Валентин Литягин, Вениамин Меркулов, Н. Подзерский, В. Поликарпов, Анатолий Цирков, Юрий Щербаков. Тренер — Михаил Крылов.

Список 24 лучших волейболистов СССР 
Октай Агаев (СКИФ Баку);
Юрий Арошидзе («Спартак» Ленинград);
Владимир Астафьев (СКА Ленинград);
Иван Бугаенков (СКИФ Рига);
С. Буйнов («Буревестник» Тбилиси);
Николай Буробин (ЦСКА Москва);
С. Валицкий («Локомотив» Киев); 
Юрий Венгеровский («Буревестник» Xарьков);
Дмитрий Воскобойников («Буревестник» Москва);
В. Гавриленко («Буревестник» Тбилиси);
Геннадий Гайковой (СКА Ленинград);
Виктор Герасимов («Локомотив» Москва);
Важа Качарава («Буревестник» Тбилиси);
Виталий Коваленко (ЦСКА Москва);
Ян Лабуцкас (СКИФ Рига);
Г. Мещерский (СКИФ Рига);
Георгий Мондзолевский (ЦСКА Москва);
Юрий Поярков («Буревестник» Xарьков);
В. Рыжов («Локомотив» Москва);
Эдуард Сибиряков («Буревестник» Одесса);
Анатолий Цирков («Буревестник» Москва);
В. Шнюков («Буревестник» Одесса);
Нил Фасахов (ЦСКА Москва);
Юрий Чесноков (ЦСКА Москва).

Литература 
 Спортивный ежегодник 1961 г. Соревнования. Победители. Результаты. — М.: Физкультура и спорт, 1963
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1961 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1961 году